Его́р Андре́евич Соро́кин (4 ноября 1995, Санкт-Петербург, Россия) — российский футболист, защитник клуба «Краснодар». Бронзовый призёр чемпионата России 2019/20.

Клубная карьера 
Воспитанник петербургского и казанского футбола. Начал заниматься футболом в петербургской СДЮСШОР-1 «Московская застава» под руководством Михаила Аликина. В 2012 году играл в любительском клубе «Руан». Сезон 2013/14 провёл в «Тосно», но на поле ни разу не вышел.

В 2014 году стал футболистом «Рубина» и начал выступления за молодежную команду и фарм-клуб «Рубин-2». Его дебют в премьер-лиге состоялся 13 сентября 2014 года в матче против «Ростова». Но в 2015 году был отправлен в фарм-клуб «Рубин-2».

2016 год провёл в аренде в Казахстане в «Актобе», который возглавил тренер «Рубина-2» Юрий Уткульбаев.

С ним же перешёл в 2017 году в нижнекамский «Нефтехимик».

В сезоне 2018/2019, играя за казанский «Рубин» в 27 играх забил 6 голов (по два «Зениту» и «Спартаку»), сыграл за сборную России в матче с чехами (5:1).

Сборная 
В сентябре 2018 года был вызван в сборную России, заменив травмированного Илью Кутепова. Дебютировал 10 сентября 2018 в товарищеском матче против Чехии (5:1), выйдя на замену в концовке игры.

Статистика

Клубная

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 1 / забито голов: 0; победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Рубин-2»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Краснодар-2»
Игроки сборной России по футболу